Алва има више значења:
 Алва
 Алва (Флорида)
 Алва (Оклахома)
 Алва (марка аутомобила)